Тилен Бартол  — словенський стрибун з трампліна. Учасник зимових Олімпійських ігор 2018.

Спортивна кар'єра 
У Кубку світу Бартол дебютував 29 грудня 2015 року на турне чотирьох трамплінів в Оберстдорфі, де посів 47-ме місце.

16 березня 2016 року він впав під час випробування Трампліна братів Горишек у Планиці, стрибнувши на 252 метри. Без падіння це був би новий світовий рекорд.

Результати в Кубку світу 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Окремі змагання (59)

Примітки 

Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2018